Velika nagrada Evrope 2008 je bila dvanajsta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 2008. Odvijala se je 24. avgusta 2008 na dirkališču Valencia Street Circuit.

Rezultati

Kvalifikacije 
* - kazen.

|-
!1
|2
| Felipe Massa
|Ferrari
|1:38,176
|1:37,859
|1:38,989
|1
|-
!2
|22
| Lewis Hamilton
|McLaren-Mercedes
|1:38,464
|1:37,954
|1:39,199
|2
|-
!3
|4
| Robert Kubica
|BMW Sauber
|1:38,347
|1:38,050
|1:39,392
|3
|-
!4
|1
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:38,703
|1:38,229
|1:39,488
|4
|-
!5
|23
| Heikki Kovalainen
|McLaren-Mercedes
|1:38,656
|1:38,120
|1:39,937
|5
|-
!6
|15
| Sebastian Vettel
|Toro Rosso-Ferrari
|1:38,141
|1:37,842
|1:40,142
|6
|-
!7
|11
| Jarno Trulli
|Toyota
|1:37,948
|1:37,928
|1:40,309
|7
|-
!8
|3
| Nick Heidfeld
|BMW Sauber
|1:38,738
|1:37,859
|1:40,631
|8
|-
!9
|7
| Nico Rosberg
|Williams-Toyota
|1:38,595
|1:38,336
|1:40,721
|9
|-
!10
|14
| Sébastien Bourdais
|Toro Rosso-Ferrari
|1:38,622
|1:38,417
|1:40,750
|10
|-
!11
|8
| Kazuki Nakadžima
|Williams-Toyota
|1:38,667
|1:38,428
|
|11
|-
!12
|5
| Fernando Alonso
|Renault
|1:38,268
|1:38,435
|
|12
|-
!13
|12
| Timo Glock
|Toyota
|1:38,532
|1:38,499
|
|13
|-
!14
|10
| Mark Webber
|Red Bull-Renault
|1:38,559
|1:38,515
|
|14
|-
!15
|6
| Nelson Piquet Jr.
|Renault
|1:38,787
|1:38,744
|
|15
|-
!16
|16
| Jenson Button
|Honda
|1:38,880
|
|
|16
|-
!17
|9
| David Coulthard
|Red Bull-Renault
|1:39,235
|
|
|17
|-
!18
|21
| Giancarlo Fisichella
|Force India-Ferrari
|1:39,268
|
|
|18
|-
!19
|17
| Rubens Barrichello
|Honda
|1:39,811
|
|
|19*
|-
!20
|20
| Adrian Sutil
|Force India-Ferrari
|1:39,943
|
|
|20*
|}

Dirka 

|-
! 1
| 2 ||  Felipe Massa || Ferrari
| 57
| 1:35:32,339
| 1
| 10
|-
! 2
| 22 ||  Lewis Hamilton || McLaren-Mercedes
| 57
| + 5,611 s
| 2
| 8
|-
! 3
| 4 ||  Robert Kubica || BMW Sauber
| 57
| + 37,353 s
| 3
| 6
|-
! 4
| 23 ||  Heikki Kovalainen || McLaren-Mercedes
| 57
| + 39,703 s
| 5
| 5
|-
! 5
| 11 ||  Jarno Trulli || Toyota
| 57
| + 50,684 s
| 7
| 4
|-
! 6
| 15 ||  Sebastian Vettel || Toro Rosso-Ferrari
| 57
| + 52,625 s
| 6
| 3
|-
! 7
| 12 ||  Timo Glock || Toyota
| 57
| + 1:07,990
| 13
| 2
|-
! 8
| 7 ||  Nico Rosberg || Williams-Toyota
| 57
| + 1:11,457
| 9
| 1
|-
! 9
| 3 ||  Nick Heidfeld || BMW Sauber
| 57
| + 1:22,177
| 8
|
|-
! 10
| 14 ||  Sébastien Bourdais || Toro Rosso-Ferrari
| 57
| + 1:29,794
| 10
|
|-
! 11
| 6 ||  Nelson Piquet Jr. || Renault
| 57
| + 1:32,717
| 15
|
|-
! 12
| 10 ||  Mark Webber || Red Bull-Renault
| 56
| +1 krog
| 14
|
|-
! 13
| 16 ||  Jenson Button || Honda
| 56
| +1 krog
| 16
|
|-
! 14
| 21 ||  Giancarlo Fisichella || Force India-Ferrari
| 56
| +1 krog
| 18
|
|-
! 15
| 8 ||  Kazuki Nakadžima || Williams-Toyota
| 56
| +1 krog
| 11
|
|-
! 16
| 17 ||  Rubens Barrichello || Honda
| 56
| +1 krog
| 19
|
|-
! 17
| 9 ||  David Coulthard || Red Bull-Renault
| 56
| +1 krog
| 17
|
|-
! Ods
| 1 ||  Kimi Räikkönen || Ferrari
| 45
| Motor
| 4
|
|-
! Ods
| 20 ||  Adrian Sutil || Force India-Ferrari
| 41
| Trčenje
| 20
|
|-
! Ods
| 5 ||  Fernando Alonso || Renault
| 0
| Trčenje 
| 12
|
|}

Opombe 

 Vodilni: Felipe Massa 50 (1–14, 20–36, 39–57), Lewis Hamilton 4 (15–16, 37–38), Robert Kubica 1 (17), Heikki Kovalainen, 2 (18–19).
 Dvestota zmaga za Bridgestone v Formuli 1.
 To je bila stota dirka za Felipeja Masso, ki jo je kot edini dirkač do sedaj tudi dobil.

Formula 1 sezona 2008
2008
Šport v Valenciji